Лёгкие деньги — название нескольких фильмов:
 Лёгкие деньги (фильм, 1948)
 Лёгкие деньги (фильм, 1983) ()
 Лёгкие деньги (фильм, 1987)
 Лёгкие деньги (фильм, 1998) () — американская комедия с участием Марлона Брандо, Чарли Шина
 Лёгкие деньги (фильм, 2010) (Швеция)
 Лёгкие деньги (фильм, 2014) ()